

Patronyme

 Baron Léon Brisse (dit Baron Brisse) (1813-1876), est un journaliste culinaire et gastronome français ;
 Joël Brisse (1953-), est un peintre, cinéaste, écrivain et acteur français ;
 Pierre Brisse (1733-1792), est un homme d'église français  béatifié le  ;
 Vivien Brisse (1988-),  est un coureur cycliste français champion du monde de cyclisme sur piste ;

Hydronyme
 Brisse est un cours d'eau français, sous-affluent de la Loire par le Loir, qui coule dans le département d'Indre-et-Loire.